Schukurow ist der Name von:

 Alimardon Schukurow (* 1999), kirgisischer Fußballspieler
 Asis Schukurow (* 1986), tadschikischer Gewichtheber
 Muhammaddschon Schakurij (1925–2012), russischer Name auch Schukurow, tadschikischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler